

Geografia
 Bellocq – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici

Persone
 Ernest Joseph Bellocq – fotografo statunitense
 Franco Bellocq – calciatore argentino
 Henri Bellocq – calciatore francese